L’École buissonnière peut désigner :
 une forme d'absentéisme ;
 le fait d'enseigner, autrefois, sans payer le chantre de Paris : voir rôle du chantre dans les écoles ;

et dans les arts :
 L'École buissonnière, une pièce de théâtre d'Eugène Labiche de 1845 ;
 L'École buissonnière, une chanson de Charles Trenet et Johnny Hess enregistrée en 1934 ;
 L'École buissonnière, un film de Jean-Paul Le Chanois sorti en 1949 ;
 L'École buissonnière, une émission de télévision sur RTL Télé-Luxembourg de 1955 à 1979 ;
 L'École buissonnière, un cabaret fondé en 1962 par René-Louis Lafforgue, qui le dirige jusqu'à sa mort, en 1967, la direction en étant alors reprise par sa femme, Claudie ;
 L'École buissonnière, un livre d'entretiens d'André Dhôtel avec Jérôme Garcin, publié en 1984.
 L'École buissonnière, titre de la version française (diffusé en France en 2014) de The Ditch,  de la  de la série télévisée américaine The Middle ;
 L'École buissonnière, un roman de Nicolas Vanier paru en 2017 ;
 L'École buissonnière, un film de Nicolas Vanier sorti en 2017 inspiré de son roman éponyme.

Homonymie de titre